Coelho Neto ist der Name folgender Orte:

 Coelho Neto (Maranhão), Gemeinde in Maranhão, Brasilien
 Coelho Neto (Rio de Janeiro), Bairro (Stadtviertel) von Rio de Janeiro, Brasilien

Coelho Neto ist der Familienname folgender Personen:

 Henrique Maximiano Coelho Neto (1864–1934), brasilianischer Schriftsteller
 Marcos Coelho Neto (1763–1823), brasilianischer Komponist
 Rosemar Coelho Neto (* 1977), brasilianische Leichtathletin

Siehe auch:

 José Antônio Coelho Netto